Die Todesstrahlen des Dr. Mabuse (titlul original: în ) este un film thriller coproducție internațională (RFG-Franța-Italia-Malta), realizat în 1964 de regizorul Hugo Fregonese, protagoniști fiind actorii Peter van Eyck, O. E. Hasse, Yvonne Furneaux și Walter Rilla.

Conținut

Distribuție 

 Peter van Eyck – Major Anders
 O. E. Hasse – profesorul Larsen
 Yvonne Furneaux – Gilda Larsen
 Rika Dialina – Judy
 Walter Rilla – profesorul Pohland
 Ernst Schröder – Chefarzt
 Robert Beatty – Colonel Matson
 Valéry Inkijinoff – Dr. Krishna
 Dieter Eppler – Kaspar
 Claudio Gora – Botani
 Gustavo Rojo – Mario Monta
 Massimo Pietrobon – Jason Monta
 Charles Fawcett – Commander Adams
 Leo Genn – amiral Quency
 Yoko Tani – Mercedes
 Fiodor Șaliapin – farmacistul 
 Erich K. Koltschak – Lutto

Referințe

Vezi și 
 Listă de filme străine până în 1989

Legături externe 
  

Filme din 1964
Filme thriller
Filme de mister
Filme în limba germană
Filme regizate de Hugo Fregonese
Filme alb-negru
Filme cu Dr. Mabuse
Filme vest-germane
Filme SF germane
Filme SF franțuzești
Filme SF italiene
Filme SF malteze
Filme malteze